Dakhla är den näst största staden i Västsahara. Den ligger på Río de Oro-halvön, i ett område som sedan 27 februari 1976 ockuperas av Marocko, och är administrativ huvudort för provinsen Oued Ed-Dahab och regionen Oued Ed-Dahab-Lagouira, vars folkmängd uppgick till 106 277 invånare vid den marockanska folkräkningen 2014.

Referenser

Noter

Externa länkar 

Orter i ockuperade Västsahara
Orter grundade 1502